Bugsy steht für:
 Bugsy (Film), US-amerikanischer Gangsterfilm (1991)

Personen:
 Bugsy Siegel (1906–1947), US-amerikanischer Mobster
 Martin „Bugsy“ Goldstein (1905/1906–1941), US-amerikanischer Mobster, siehe Martin Goldstein (Mafioso)

Siehe auch:
 Bugs